Corno – escrescenza posta sulla testa o sulla fronte di alcuni animali
Corno – segno diacritico
Corno – simbolo della divinità in varie culture antiche
Corno – una delle due estremità dell'incudine
Corno portafortuna – amuleto tradizionale italiano
Corno ducale – copricapo tipico dei dogi della Repubblica di Venezia
Editoriale Corno – che si occupò della pubblicazione di fumetti di produzione italiana e dei supereroi della Marvel Comics

Musica
Corno o Corno francese – strumento musicale della famiglia degli ottoni
Corno inglese – strumento musicale della famiglia dei legni
Corno naturale – antenato medievale del corno francese
Corno alpino – strumento dell'antichità sopravvissuto nella musica popolare delle Alpi
Corno di bassetto – strumento appartenente al gruppo dei clarinetti
Corno postale – strumento oggi raro, usato a suo tempo principalmente per finalità pratiche

Toponomastica
Corno di Rosazzo – comune italiano in provincia di Udine
Corno Giovine – comune italiano in provincia di Lodi
Fiume Corno – fiume in provincia di Udine
Fiume Corno – fiume che scorre tra la provincia di Rieti e quella di Perugia
Corno alle Scale – monte dell'appennino tosco-emiliano
Corno di Predore – dirupo in provincia di Bergamo
Monte Corno –  monte delle Alpi Graie

Altri progetti